Edmond Dauchot (1905-1978), photographe, poète et graveur belge
 Fernand Dauchot (1898-1982),  artiste peintre expressionniste français
 Gabriel Dauchot (1927-2005),  artiste peintre et lithographe français